Batalla de Purén puede referirse a dos batallas de la Guerra de Arauco:

 Batalla de Purén (1570);
 Batalla de Purén (1609).